Die Swiss Open 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Lugano. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 19. bis 26. Mai 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinal, Final

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
  In: wtatennis.com.1. Februar 2017 (englisch; PDF; 2,2 MB)

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Lugano